Теляшево — название населённых пунктов в России:

 Теляшево — деревня в Абзелиловском районе Башкортостана.
 Теляшево — деревня в Мечетлинском районе Башкортостана.
 Теляшево — деревня в Первомайском районе Ярославской области.